Новый — посёлок в Красноармейском районе Челябинской области России. Входит в состав Лазурненского сельского поселения.

География 
Посёлок находится на северо-востоке Челябинской области, в лесостепной зоне, на северном берегу озера Сугояк, на расстоянии примерно 14 километров (по прямой) к северо-западу от села Миасского, административного центра района. Абсолютная высота — 212 метров над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 43,7 %, женщины — соответственно 56,3 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 60 %.

Улицы 
Уличная сеть посёлка состоит из семи улиц.

Примечания 

Населённые пункты Красноармейского района (Челябинская область)